Orani bezeichnet

 eine Gemeinde in der Region Sardinien, Italien, siehe Orani (Sardinien)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, Philippinen, siehe Orani (Bataan)
 ein Dorf (ukrainisch Орані) in der Westukraine, siehe Orani (Ukraine)